

Ґуткув — село в гміні Бендкув Томашовського повіту Лодзинського воєводства
 Ґуткув — село в гміні Сонськ Цехановського повіту Мазовецького воєводства

Див. також 
 Гуткув — село в гміні Краснобруд Замойського повіту Люблінського воєводства